Северьянов — фамилия; имеет женскую форму Северьянова.
 Северьянов, Иван Васильевич (1923—1997) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Северьянов, Михаил Дмитриевич (род. 1950) — российский историк, профессор СФУ.
 Северьянов, Сергей Николаевич (1840-е годы — 1918) — русский палеограф, специалист по старославянским языкам.

Женская форма фамилии 
 Северьянова, Анна Алексеевна (1908—1969) — советский деятель молодёжного движения, директор комбината «Трёхгорная мануфактура».